Войто́вич () — прізвище зустрічається серед українців, поляків та білорусів походить від посади війта.

 Войтович Андрій Володимирович (1990—2019) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтович Артем Романович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтович Болеслав (1899, Дунаївці — 1980) — польський композитор, піаніст, педагог.
 Войтович Валерій Миколайович (* 1952, Серники) — український письменник, художник, дослідник української міфології.
 Войтович Василь (1899–1985, Познань) — польський скульптор.
 Войтович Василь Васильович (1971—2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Войтович Віталій Романович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтович Віталій Тарасович — український бізнесмен.
 Войтович Іванка (1976, Львів) — сучасна українська художниця.
 Войтович Ігор Данилович (1932-2014) — доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Войтович Клавдія Олександрівна (* 1920) — радянський біолог-фітопатолог, імунолог.
 Войтович Леонтій Вікторович (1951 — †2023) — український історик. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Войтович Людмила Василівна — учителька Жмеринської ЗОШ № 3, заслужений вчитель України.
 Войтович Марія Йосифівна (1939) — український педагог, філолог. Відмінник народної освіти УРСР
 Войтович Назар Юрійович (*1996 — †2014) — протестувальник Євромайдану, студент. Герой України.
 Войтович Наталія Василівна — завідувачка відділу комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека», заслужений працівник культури України.
 Войтович Олександр (1971, Львів) — сучасний український художник.
 Войтович Петро (1862, Перемишль — †1936, Львів) — український скульптор.
 Войтович Сергій Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтович Станіслав Андрійович (1965) — Герой України.
 Войтович Стефанія (1925) — польська співачка (сопрано), сестра Болеслава Войтовича.

Примітки